Uetz ist der Name folgender Orte:
 Uetz, Ortsteil der Stadt Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Uetz, bewohnter Gemeindeteil des Ortsteils Uetz-Paaren der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam

Uetz ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Uetz (* 1963), Schweizer Schriftsteller
 George W. Uetz (* 1946), US-amerikanischer Arachnologe
 Peter Uetz (* 1965), deutscher Biologe

Siehe auch:
 Utz
 Uetze, Gemeinde in der Region Hannover in Niedersachsen
 Üzh, deutscher regionaler Stromversorger, siehe Überland-Zentrale Helmstedt